Национальная библиотека Франции (, сокращённо BNF)
 Форма Бэкуса — Наура (, сокращённо BNF)